Ana Lee é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 Labirinto Azul (Tratore - 2020/ 2021)
Minha Ciranda (Lua Music - 2009)
 Ana Lee (Independente - 2002)

Cantores do estado de São Paulo
Cantoras do Brasil